Разры́в — многозначный термин, означающий нарушение непрерывности, целостности, повреждение:

 Геологический разлом, или разрыв.
 Строительный разрыв — запланированный конструктивно-технологический разрыв в единых строительных конструкциях зданий и сооружений.
 Разрыв-трава — магическая трава, с помощью которой можно открывать любые замки; легенды о разрыв-траве распространены у всех славянских народов.
 Гидравлический разрыв пласта — один из методов интенсификации работы нефтяных и газовых скважин и увеличения приёмистости нагнетательных скважин.

Медицина 
 Разрыв — повреждение мягких тканей организма.
 Разрыв хрящей
 Разрыв связок
 Разрыв сухожилий
 Разрыв матки
 Разрыв сердца
 Разрыв мозжечкового намета
 Спонтанный разрыв пищевода

Космос 
 Большой разрыв — космологическая гипотеза о судьбе Вселенной, предсказывающая развал (разрыв) всей материи за конечное время.
 
 Разрыв Дауэса

Механика 
 Пластический разрыв — вид разрушения, сопровождающийся пластическими или вынужденными высокоэластическими деформациями в объёме образца и вблизи трещины.
 Хрупкий разрыв — вид разрушения, противоположный пластическому разрушению.

География 
 Океанический разрыв — тип разорванного ареала, т. е. между местами обитания сухопутных животных находятся большие пространства океана.
 Дагомейский разрыв — область в Западной Африке, которая является частью Гвинейской лесосаванны, находится на территории Бенина, Того и Ганы и делит Зону лесов, которая охватывает большую часть южного региона, на две отдельные части.

Экономика 
 Кассовый разрыв — временный недостаток денежных средств, необходимых для финансирования наступивших очередных расходов по бюджету.
 Разрыв ВВП — разница между фактическим ВВП и потенциальным ВВП.

Точные науки 
 Разрыв первого и второго рода у функций в математике.
 Произвольный разрыв в механике сплошных сред.

Фильм 
 Разрыв (фильм, 1970) — фильм французского режиссёра Клода Шаброля.
 Разрыв (фильм, 1994) () — фильм французского режиссёра Кристиана Венсана; в главных ролях — Изабель Юппер и Даниэль Отёй.
 Разрыв (фильм, 1998) () — фильм режиссёра Пола Маркуса с Бриджит Фондой и Кифером Сазерлендом в главных ролях.
 Разрыв (фильм, 2003) — ирландский фильм режиссёра Джон Кроули.
 Разрыв (фильм, 2007) — канадско-британский фильм режиссёра Вик Сарин.

Прочее 
 Разрыв отношений
 Разрыв поколений

См. также 

 Перелом
 Разлом (значения)
 Расщепление
 Трещина (значения)

Примечания